Сан Симон Алмолонгас има више значења:

 Општина Сан Симон Алмолонгас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Симон Алмолонгас (Сан Симон Алмолонгас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику